Diner – moneta della monetazione catalana
Diner – tipo di ristorante 
A cena con gli amici (Diner) –  film del 1982 diretto da Barry Levinson